Świątynie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski:

 Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Brzozie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gnieźnie
 Kościół Garnizonowy Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kielcach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krośnie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Myślachowicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Słubicach
 Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy

Zobacz też 
 kościół św. Marii, MB
 parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

!